Il doppio del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Anne White e Robin White che hanno battuto in finale Katerina Maleeva e Manuela Maleeva 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva (finale)
 Anne White /  Robin White (Campionesse)

 Beth Herr /  Alycia Moulton (semifinali)
 Gigi Fernández /  Wendy White (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1987